Podeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Podeschi (* 1956), san-marinesischer Politiker
 Marco Podeschi (* 1969), san-marinesischer Politiker